Вороже́йкин — русская фамилия.

Известные носители:
 Ворожейкин, Арсений Васильевич (1912—2001) — генерал-майор, дважды Герой Советского Союза.
 Ворожейкин, Григорий Алексеевич (1895—1974) — советский военачальник, маршал авиации.
 
 Ворожейкин, Сергей Николаевич (1867—1939) — контр-адмирал Российской империи, участник Белого движения.
 Ворожейкин, Яков Иванович (1874—?) — крестьянин, депутат Государственной думы II созыва от Тамбовской губернии.
 Ворожейкина, Татьяна Евгеньевна (род. 1953) — российский политолог.